Lu-si může být:

 Lu-si (Chu-nan) – okres v autonomním kraji Siang-si v provincii Chu-nan;
 Lu-si (Jün-nan) – okres v autonomním kraji Chung-che v provincii Jün-nan;
 Lu-si (Ťiang-si) – okres v městské prefektuře Pching-siang v provincii Ťiang-si;
 Lu-si – do roku 2010 jméno městského okresu Mang-š’ v autonomním kraji Te-chung v provincii Jün-nan.